Тяньмі́н () або Абка́й фулінгґа́ (маньчж.: Abkai fulingga) — девіз правління в 1616—1626 роках імператора Нурхаці династії Цін. Значення — «Небесна воля».

Таблиця років

Співвідношеня з іншими девізами

Джерела та література 

 Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII — начало XX века. — Москва: Восточная литература, 2005.

Китайські девізи правління
Династія Цін